Cet article dresse une liste des subdivisions de la République populaire de Chine par superficie().

Remarques 
Les subdivisions considérées sont celles de premier ordre, c'est-à-dire les provinces, régions autonomes, régions administratives spéciales et municipalités. Dans chaque cas, le pourcentage de la superficie totale de la Chine ( km²) occupée par la subdivision est indiqué. Les données de population de 2004 sont également affichées à titre indicatif.

Les zones contrôlées de facto par la République de Chine ( km²) ne sont pas incluses dans cette liste.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Administration territoriale de la République populaire de Chine
 Liste des subdivisions de Chine par population

Notes et références 

Subdivisions de Chine par superficie
! (Superficie)